Мини-альбом, также миньо́н (от  — милый) или  (от ) — студийный музыкальный альбом, который содержит меньше композиций, чем полноценный студийный альбом.

Изначально грампластинка, на каждой стороне которой помещались только 2–4 музыкальных композиции, общей длительностью звучания 15–20 минут. В англоязычных странах этот формат в 1950-е годы стали называть «EP» — «Extended Play», чтобы обозначить различие между ними и синглами (SP; одно-, двухпесенными пластинками).

Форматы миньонов

Виниловые 
Самым популярным и традиционным форматом мини-альбома является грампластинка диаметром 18 см (7 дюймов, что стало её метонимией) со скоростью вращения 45 оборотов в минуту. Данный формат появился в США в 1951 году: дополнительное время на 7-дюймовой пластинке было достигнуто благодаря более глубокой нарезке, позволившей звуковым канавкам быть ближе друг к другу; качество в результате было средним, однако это компенсировалось тем, что разница в звуке была малозаметна на массовой аудиоаппаратуре 1950-60-х гг. Расцвет формата мини-альбома пришёлся на десятилетие с середины 1950-х до середины 1960-х гг. Как правило, ранние мини-альбомы выпускались в качестве дубликатов долгоиграющих пластинок для тех, чьи проигрыватели ещё не могли воспроизводить звук на скорости 33⅓ об/мин . Так как формат мини-альбома позволял поместить на пластинку лишь 4 песни, такие дубликаты иногда выходили в 2–3 частях, при этом полностью повторяя название долгоиграющего альбома (особенно эту концепцию эксплуатировали RCA Records при выпуске пластинок Элвиса Пресли). Мини-альбомы тех лет также выполняли роль небольших компиляций уже вышедших синглов. Реже были самостоятельные мини-альбомы с новым материалом. Журнал Billboard в 1957 году выделил специальный хит-парад мини-альбомов, который через три года, однако, прекратил существование.

Со временем формат долгоиграющих пластинок стал доминировать на рынке, и значение миньонов уменьшилось: теперь они маркетировались как краткое обозрение готовящегося к выпуску альбома. Такие обзорные миньоны, предшествующие долгоиграющим альбомам, принято называть «семплерами» (Album Sampler). С конца 1960-х гг. миньоны стали скорее исключением в дискографии исполнителей популярной музыки, нежели регулярной практикой. Как правило, такие пластинки стали подлинными небольшими альбомами, задуманными самими исполнителями. Один из ярких примеров особого подхода к миньону явился «Magical Mystery Tour» The Beatles 1967 года, который вышел в формате двух пластинок с эксклюзивными песнями и 32-страничным буклетом.

Помимо 7-дюймовых виниловых пластинок был также распространён формат «гранд» размером в 10 дюймов (25 см). В настоящее время виниловые миньоны выпускаются ограниченным тиражом, главным образом, для коллекционеров.

В СССР 
В Советском Союзе фирмой «Мелодия» на заводах грампластинок массово выпускались шеллачные, виниловые и гибкие миньоны. Дефицит (или даже полное отсутствие) в советской торговле полноценных альбомов популярных западных исполнителей привело к увеличению спроса на пластинки-миньоны с их композициями. Некоторые миньоны издавались как обзорные с LP, выпущенных только на западе (серия из 5 миньонов The Beatles, по одному миньону из сольных альбомов Дж. Леннона и П. Маккартни), или в виде своеобразных «сплитов», когда на одной стороне помещалась запись западной группы, а на другой — советского ВИА. В 1975 году вышел на гибких пластинках миньон ВИА «Весёлые ребята» с песнями «Ясные светлые глаза» (Алла Пугачёва), «Вишня», «Избранник» и «Не надо ждать». Виниловый альбом Аллы Пугачевой, вышедший также в 1975 году был представлен песнями «Арлекино», «Посидим-поокаем» и «Ты снишься мне». В июне 1981 года вышел ещё один миньон Аллы Пугачевой «Маэстро» совместно с Раймондом Паулсом. В него также вошла песня «Дежурный ангел» также на стихи Ильи Резника.

Любопытный факт: в 1980 году Юрий Антонов и рок-группа «Аракс» подготовили LP-сплит, который, однако, не был допущен худсоветом для издания на фирме «Мелодия». Тогда Ю. Антонов издал «свою» сторону пластинки на нескольких миньонах, договориться об издании которых было значительно проще. Перед тем как выпустить в 1988 году полноформатные альбомы ленинградских рок-групп, фирма «Мелодия» издавала сначала соответствующие миньоны с несколькими песнями из них.

См. также 
 Диск-гранд
 Диск-гигант (LP)
 Сингл (SP)
 Музыкальный альбом

Примечания 

Типы музыкальных альбомов
Звукозапись